Delfino ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Giuseppe Delfino (1935–2020), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Berbérati

 Carlos Delfino (* 1982), argentinischer Basketballspieler
 David Delfino (* 1965), US-amerikanisch-italienischer Eishockeytorwart
 Enrique Delfino (1895–1967), argentinischer Tangopianist und -komponist, Schauspieler und Humorist
 Germán Delfino (* 1978), argentinischer Fußballschiedsrichter

 Giuseppe Delfino (1921–1999), italienischer Fechter
 Majandra Delfino (* 1981), venezolanische Schauspielerin
 Marieh Delfino (* 1977), venezolanische Schauspielerin

Delfino steht für:

 Delfino Cars, britischer Automobilhersteller, siehe Barnet Shell

Siehe auch:

 R.Smg. Delfino
 Antonio Delfino (Schiff), Kombischiff der Reederei Hamburg Süd
 Dolfin (Begriffsklärung) (auch Delfino)